Курбангалеев (Курбангалиев) () — татарская и башкирская фамилия. Известные носители:
 Курбангалеев, Артур Ришатович (1980—1999) — Герой России.
 Курбангалиев, Мухаммед-Габдулхай (1889—1972) — башкирский просветитель, религиозный, политический и общественный деятель.
 Курбангалиев, Мухитдин Хафизитдинович (1873—1941) — татарский филолог и педагог, Герой Труда.
 Курбангалеев, Салих Мухутдинович (1901—2001) — советский татарский врач, хирург, доктор медицинских наук, профессор.

 Курбангалеева, Фарида Рашидовна (род. 1979) — российская журналистка, телеведущая программы «Вести».
 Курбангалиева, Халима Мухутдиновна (1910—2004) — советский и российский гидробиолог, профессор Казанского университета.
 Курбангалеева-Сафиуллина, Суфия Шарафулловна (род. 1949) — башкирская актриса, переводчица.

См. также 
 Курбангалиев